Кавача:

 Кавача — разновидность защитных гимнов в литературе индуизма.
 Кавача — река в Камчатском крае.
  — один из 12 языков  трансновогвинейских языков.